Die Baltic Open 2019 waren ein Damen-Tennisturnier in Jūrmala. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 22. bis 28. Juli 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Baltic Open 2019 fand vom 19. bis 20. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Jūrmala